Flaga – wyraz ten może oznaczać jedno z następujących pojęć:
 flaga – w heraldyce i weksylologii; w tym: państwowa, miejska;
 flaga – w informatyce;
 flaga – w programowaniu;
 flaga – w algebrze liniowej;
 flaga dystrybucji – w robotyce.

Zobacz też 

 
 chorągiew, bandera, sztandar, proporzec, gonfalon – w weksylologii
 państwa świata, terytoria zależne, Rzeczpospolita Polska – listy flag
 rejestr stanu – w informatyce
 filtracja – w matematyce
 false flag – w polityce i wojskowości
 okręt flagowy, statek flagowy – w marynarce